Rose Hill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rose Hill Township (Minnesota)
 Rose Hill Township (Missouri)
 Rose Hill Township (Foster County, North Dakota)
 Rose Hill Township (McHenry County, North Dakota)
 Rose Hill Township (South Dakota)